

Бересток — село, Тернопільська область, Заліщицький район
 Бересток — селище, Донецька область, Костянтинівський район